La Coupe Kagame Inter-Club est une compétition régionale africaine de clubs de football organisée par la CECAFA. Elle est disputée entre les clubs du centre et de l'est de l'Afrique. Avant 2002, elle s'appelait la Coupe CECAFA des clubs. 

Cette compétition réunit les champions des pays du Kenya, Rwanda, Ouganda, Tanzanie, Burundi, Djibouti, Zanzibar, Éthiopie, Soudan, Soudan du Sud et Somalie.

Histoire

Palmarès

Bilan par pays

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
Résultats sur RSSSF

CECAFA
Afrique de l'Est